Niemcy:
 Langenthal – dzielnica gminy Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz w kraju związkowym Bawaria, w  powiecie Neumarkt in der Oberpfalz
 Langenthal – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach

Szwajcaria:
 Langenthal – miasto w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau

Inne:
 Langenthal – lotnisko w Bleienbachu (ICAO: LSPL)
 Porzellanfabrik Langenthal

Zobacz też:
 Langental